

Сінькаси — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Сінькаси — присілок, Шумерлинський район, Чувашія